TEE puede referirse a:
 Trans Europ Express, red ferroviaria internacional en Europa;
 Aeropuerto de Tébessa (Argelia), por su código IATA, aeropuerto en Tébessa, Argelia; o 
 El comando tee de la familia de sistemas operativos Unix.